Il doppio del torneo di tennis Brighton International 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Kathy Jordan e Helena Suková che hanno battuto in finale Tine Scheuer-Larsen e Catherine Tanvier 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Zina Garrison /  Lori McNeil (quarti di finale)
 Kathy Jordan /  Helena Suková (campionesse)

 Svetlana Černeva /  Larisa Neiland (primo turno)
 Anne Hobbs /  Betsy Nagelsen (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brighton International 1987